Verso il sole (På solsidan, 1936) – film diretto da  Gustaf Molander, con Ingrid Bergman
Verso il sole (The Sunchaser, 1996) – film diretto da Michael Cimino
Verso il sole (1997) – album di Al Bano
Verso il sole (1997) – singolo di Al Bano